Le qualificazioni del singolare  dello  Stella Artois Championships 2000 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Stella Artois Championships 2000 prevedevano 56 partecipanti di cui 7 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Kevin Ullyett (primo turno)
 Cyril Saulnier (primo turno)
 Raemon Sluiter (Qualificato)
 Sébastien Lareau (Qualificato)
 Jamie Delgado (primo turno)
 Marcos Ondruska (secondo turno)
 Wayne Black (primo turno)

 Michaël Llodra (Qualificato)
 Alex O'Brien (secondo turno)
 Neville Godwin (primo turno)
 Michael Hill (ultimo turno)
 Bob Bryan (ultimo turno)
 Taylor Dent (primo turno)
 Jeff Coetzee (primo turno)

Qualificati 

 Bob Bryan
 Martin Lee
 Raemon Sluiter
 Sébastien Lareau

 Alex Witt
 Michaël Llodra
 David Wheaton

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Collegamenti esterni 

Stella Artois Championships 2000
ATP Tour 2000